Beaupuy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Beaupuy (Gers) im Département Gers
 Beaupuy (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Beaupuy (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Beaupuy (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Beaupuy ist der Familienname folgender Personen:

 Michel de Beaupuy (1755–1796),  französischer General
 Jean Marie Beaupuy (* 1943), französischer Politiker